Донауштауф () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург. Подчиняется управлению Донаустауф. Население составляет 3742 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,72 км². Официальный код — 09 3 75 130.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии